San Felipe de Jesús puede hacer referencia a:
San Felipe de Jesús, primer santo mexicano de la iglesia católica.
San Felipe de Jesús, película de 1949 sobre ese santo.
San Felipe de Jesús, localidad mexicana en el estado de Sonora.